

Carriera 
È stato selezionato dai Sacramento Kings al secondo giro del Draft NBA 1997 (39ª scelta assoluta).

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com